

Lokalizacje

Niemcy 
 Eurasburg – gmina w Bawarii, w powiecie Aichach-Friedberg
 Eurasburg – gmina w Bawarii, w powiecie Bad Tölz-Wolfratshausen